El Torneig de Zhuhai 2019, oficialment conegut com a Huajin Securities Zhuhai Championships 2019, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 23 i el 29 de setembre de 2019 al Hengqin Tennis Center de Zhuhai, Xina. Va néixer en substitució del torneig celebrat a Shenzhen.

El tennista australià Alex de Minaur va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

ATP Tour 2019

Guangdong